Oenothera lamarckiana est un nom scientifique décrivant une plante du genre Oenothera. Néanmoins, plusieurs espèces ont reçu ce nom.

Oenothera lamarckiana Ser. 
 La première description, et la seule valable en nomenclature, est Oenothera lamarckiana Ser.. Cependant, elle est considérée comme synonyme à Oenothera grandiflora L'Hér.

Oenothera lamarckiana auct. non Ser. 
Une autre description a été faite ensuite, sous ce nom. Elle n'est pas valide.
 Oenothera lamarckiana auct. de Vries  est, en fait, Oenothera glazioviana Micheli

Onagraceae